Mauerstraße 7 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Mauerstraße 7 (Lutherstadt Wittenberg), Lutherstadt Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Mauerstraße 7 (Quedlinburg), Quedlinburg, Sachsen-Anhalt